El Limón de la Estancia är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. El Limón de la Estancia ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt El Limón de la Estancia är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Runt El Limón de la Estancia är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tejupilco de Hidalgo,  km nordväst om El Limón de la Estancia. I omgivningarna runt El Limón de la Estancia växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco